Energylandia це парк розваг у Польщі. Він розташований у Заторі в Малопольщі, що на півдні Польщі. Це приблизно 50 км (31 миля) від Кракова і 400 км (250 миль) від Варшави. Energylandia є найбільшим парком розваг у країні, 70 га (173 акрів).

Історія 
Відкриття Energylandia відбулося 14 Липня 2014р.

Атракціони 
У парку є чимала кількість атракціонів, включаючи американські гірки, водні атракціони, каруселі, та інші. Атракціони поділяються на три "зони" , в залежності від того, наскільки "екстремальним" є атракціон. Також є аквапарк, який не є частиною жодної зони. Три зони і їх атракціони:

Дитяча зона 
Польською мовою: 'Bajkolandia'- Це зона для найменших, каруселі та інші привабливі для дітей атракціони.

Атракціони

Сімейна зона 
Польською Мовою: 'Familijna Стрефа'. Це зона у парку, з атракціонами для всієї сім'ї, дорослих і дітей. Вона також має багато так званих "інтерактивних" атракціонів, такі як Водяна Битва.

Атракціони

Екстремальна зона 
Польською Мовою: 'Ekstremalna Стрефа'. Це зона парку з найбільш інтенсивними атракціонами такі як, Американські гірки Майя.

Атракціони

Посилання